American Standards Association steht für:
* den früheren Namen des  American National Standards Institute (ANSI)
 die Norm ASA der Filmempfindlichkeit, 1987 übernommen in die Norm ISO 5800